Domenico Criscito (Cercola, 30 december 1986) is een Italiaans voetballer die doorgaans speelt als linksback. Hij verruilde FK Zenit in juli 2018 voor Genoa CFC. Criscito debuteerde in 2009 in het Italiaans voetbalelftal.

Interlandcarrière
Criscito nam met het Italiaans olympisch voetbalelftal deel aan de Olympische Spelen van 2008 in China. Daar werd de ploeg onder leiding van bondscoach en oud-international Pierluigi Casiraghi uitgeschakeld door België in de kwartfinales: 3-2.

Criscito debuteerde op 12 augustus 2009 in het Italiaans voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Zwitserland. Hij behoorde een jaar later tot de Italiaanse selectie op het WK 2010. Hij stond hierop in alle drie de wedstrijden dat Italië actief was op het toernooi in de basis. Criscito miste het EK 2012 vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. De politie doorzocht op maandag 28 mei 2012 zijn hotelkamer in Florence tijdens een trainingskamp van de Italiaanse selectie. Volgens de vice-voorzitter van de nationale bond, Demetrio Albertini, werd Criscito buiten de ploeg gehouden zodat hij alle tijd had om zijn naam te zuiveren.

Zie ook
 Lijst van spelers van Juventus FC

Italiaans voetballer
Italiaans olympisch deelnemer